Стратан () — румынская фамилия. 

Известные носители:
 Стратан, Андрей Васильевич (род. 1966) — молдавский политик, министр иностранных дел и европейской интеграции (2004—2009) и заместитель премьер-министра (2005—2009) Молдовы.
 Стратан, Дмитрий Иванович (род. 1975) — российский и украинский ватерполист. 
 Стратан, Клеопатра Павловна (род. 2002) — исполнительница песен.
 Стратан, Павел (род. 1970) — молдавский музыкант и певец.